Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Fort Lauderdale 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Kerry Melville per walkover.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Kerry Melville (Finale, ritiro per fratture alle dita dei piedi)
 Nancy Gunter (semifinali)
 Rosie Casals (semifinali)

 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Julie Heldman (secondo turno)
 Pam Teeguarden (primo turno)
 Karen Krantzcke (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Fort Lauderdale 1974